Rövarskär kan syfta på bland annat:
Rövarskär (ö i Kvarken), (tidigare) ö i Karleby
Kinnaskeri och Ryöväskeri, ö i Euraåminne (Luvia)
 Rövarskär norr om Kökar, Åland, se Hallonskär (Kökar, Åland)